Comus peut faire référence à :

 Comus (Aude), une commune française du département de l'Aude, en région Occitanie ;
 Comus (Maryland), une communauté non incorporée située dans le Maryland, aux États-Unis ;
 Comus (groupe), un groupe de folk psychédélique britannique ;
 Comus (divinité), une divinité latine mineure, dérivant des réjouissances du Komos grec ;
 Comus, pseudonyme de Nicolas-Philippe Ledru, un illusionniste du 
 Comus (Arne) (1738), masque de Thomas Arne sur un livret de John Dalton.
Le Comus est le nom d'un voilier anglais qui, en 1880, fit le tour des îles Crozet (TAAF) à la recherche d'éventuels naufragés et déposa à leur intention des dépôts de vivres. Les naufragés du Tamaris abordant l'île aux Cochons bénéficièrent de ce dépôt (du 8 mars 1887 au 30 septembre 1887), date à laquelle les 13 rescapés quittèrent l'île pour disparaître en mer.

Homonymie de toponyme